Heiberg kan syfta på:

Ett norskt, danskt och tyskt efternamn som burits inom släkten Heiberg (släkt). Bland bärare av namnet märks:

 Agnes Heiberg
 Astri Welhaven Heiberg
 Astrid Nøklebye Heiberg
 Axel Heiberg
 Christen Heiberg, flera personer
 Christen Heiberg (läkare)
 Didi Heiberg
 Ella Dyberg
 Eivind Heiberg
 Ella Heiberg
 Else Heiberg
 Else-Merete Heiberg
 Gunnar Heiberg
 Hans Heiberg
 Hermann Heiberg
 Hjalmar Heiberg
 Jacob Munch Heiberg
 Jacob Vilhelm Rode Heiberg
 Jean Heiberg
 Johan Fritzner Heiberg
 Johan Ludvig Heiberg (1791–1860)
 Johan Ludvig Heiberg (1854–1928)
 Johanne Luise Heiberg
 Kasper Heiberg
 Kirsten Heiberg
 Kristian Axel Heiberg
 Peter Andreas Heiberg
 Peter Andreas Christian Heiberg
 Peter Wilken Heiberg
 Søren Johan Heiberg

Övrigt 
 Axel Heibergön